Український католицький університет — у Львові
 Український Католицький Університет ім св. Климента